„Ein Tag schreibt Geschichte“ ist der Titel mehrerer Dokumentationsreihen, die ab 2011 erstmals auf VOX zu sehen waren. In zwölf Stunden wird der Verlauf eines Tages, der besonders geschichtsträchtig ist, verfolgt und dokumentiert. Folgende Ausgaben wurden bisher gezeigt:

 Ein Tag schreibt Geschichte – 30. April 1945
 Ein Tag schreibt Geschichte – 11. September 2011